Blackwater et black water sont des termes anglais signifiant littéralement en français « eau noire ».

Blackwater 

Blackwater peut faire référence à:

Patronymie 
 Judd Blackwater (1987-) est un joueur de hockey sur glace canadien.

Toponymes

Angleterre 
 Blackwater, un village de Cornouailles,
 Blackwater, un hameau du comté de Dorset,
 Blackwater, une petite ville comté de Hampshire,
 Blackwater, un village sur l'île de Wight,

 Blackwater, un fleuve d'Essex,

Australie 
 Blackwater, une ville minière de la région des Central Highlands dans le Queensland,

Nouvelle-Zélande 
 Blackwater, une rivière de l'île du sud.

Canada 
 Black Water, une ville de l'Ontario,

États-Unis 
 Blackwater (Arizona)
 Blackwater, une rivière de Virginie-Occidentale,
 Blackwater Falls State Park, un parc qui tire son nom de celui de la rivière,
 Blackwater National Wildlife Refuge, parc naturel pour les oiseaux migrateurs, dans le Maryland,
 Blackwater, une rivière de Virginie.
 Blackwater, une rivière du Maryland.
 Blackwater River, un bras de mer de Nouvelle-Angleterre.
 Blackwater, une rivière du Maine.
 Blackwater, une rivière de Floride.
 Blackwater, une rivière du New Hampshire.
 Blackwater, une rivière de l'Alabama.
 Blackwater, une rivière du Missouri.
 Blackwater, une ville du comté de Cooper, dans le Missouri.

Irlande 
 Blackwater, un village du Comté de Wexford,
 Blackwater, un fleuve à l'embouchure duquel se situe la ville de Youghal dans le Comté de Cork,
 Blackwater, un fleuve entièrement dans le Comté de Kerry, à ne pas confondre avec le Backwater ci-dessus, prenant également sa source dans le Comté de Kerry,
 , une rivière affluent de la Boyne, prend sa source à Kildare. Aussi appelée Enfield Blackwater ou Kildare Blackwater. Elle rejoint la Boyne à Donore.
 Blackwater, une  autre rivière irlandaise, prend sa source dans le Lough Ramor, coule au nord-ouest du comté de Cavan, aussi affluent de la Boyne qu'elle rejoint près de Longwood. Aussi nommée Leinster Blackwater ou Kells Blackwater.

Autres 
 Blackwater Worldwide, une société militaire privée américaine, renommée Xe en , puis Academi en  ;
 Blackwater, l'ascension de l'armée privée la plus puissante du monde, un livre écrit par le journaliste américain Jeremy Scahill, sorti en 2008.
 Blackwater City, sur la Planète Rilgar, une ville dans la série de jeux vidéo Ratchet et Clank (1 et 3) ;
 Blackwater est aussi la plus grande ville du jeu Red Dead Redemption développé par Rockstar Games.
 Blackwater Valley Opera Festival, festival annuel de musique classique et d'opéra organisé à Lismore (Irlande).
 Blackwater est un thriller américain de 1995 (également connu sous son titre original ).
 Blackwater, série de romans de Michael McDowell publiée en 1983.

Black Water 

Black Water peut faire référence à :

 Black Water City, le nom d'une ville dans le jeu vidéo Ratchet and Clank ;
 Black Water est une chanson des Doobie Brothers présente sur l'album What Were Once Vices Are Now Habits sorti en 1974 ;
 Black Water est une chanson du groupe de metal Avatar présente sur l'album Feathers & Flesh sorti en 2016 ;
 Black Water, un roman de la romancière américaine Joyce Carol Oates publié en 1992 ;
 Black Water, le titre original du roman La Cité de l'Eau noire, écrit en 2004 par le romancier américain D. J. MacHale ;
 Black Water, un album de Kris Drever sorti en 2006 ;
 Black Water, un film australien réalisé par David Nerlich et Andrew Traucki en 2007 ;
 Black Water, un film d'action réalisé en 2018 avec le duo d'acteurs Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren ;

Voir aussi